Села:
 Миньківці — Київська область, Білоцерківський район
 Миньківці — Рівненська область, Дубенський район
 Миньківці — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Миньківці — Хмельницька область, Шепетівський район

Залізничний об'єкт:
 Миньківці — зупинний пункт Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці